Henry Davis peut faire référence à:

  (1771–1852), clerc chrétien
  (1886–1946), chanteur et acteur américain de Broadway
  (1845–1912), homme d'affaires américain
 Henry Gassaway Davis (1823–1916), sénateur américain de Virginie-Occidentale et candidat démocrate à la vice-présidence
  (1807–1896), chirurgien orthopédiste américain
  (1885–1944), avocat canadien
  (Henry Davis, 1879–1945), joueur de football anglais qui a joué pour Sheffield Wednesday
 Henry William Banks Davis (1833–1914), peintre anglais
 Henry William Carless Davis (1874–1928), historien britannique
  (1817–1865), représentant américain du Maryland et républicain radical
  (1942–2000), joueur de football américain
  (1803–1848), joueur de cricket anglais
  (1999-), joueur de baseball américain

Voir aussi
Harry Davis
Henry Davies